

Таун-енд-Кантрі — місто, штат Міссурі
 Таун-енд-Кантрі — переписна місцевість, штат Вашингтон